Palatia steht für 
 Palatia (Schiff, 1928)
 Palatia (Studentenverbindung)
 den Asteroiden (415) Palatia